Plaats in Indonesië
 Sucen (Gemawang), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Sucen (Salam), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java